Il singolare dell'Eurocard Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Korda ha battuto in finale Richard Krajicek 7–6 (8–6), 6–2, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1997
ATP Tour 1997